Estats Units:
 Hampton (Carolina del Sud)
 Hampton (Florida)
 Hampton (Geòrgia)
 Hampton (Illinois)
 Hampton (Iowa)
 Hampton (Maryland)
 Hampton (Minnesota)
 Hampton (Nebraska)
 Hampton (Nova Jersey)
 Hampton (Nou Hampshire)
 Hampton (Pennsilvània)
 Hampton (Virgínia)
 Hampton Bays, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Hampton Falls, població dels Estats Units a l'estat de Nova Hampshire
 Hampton Manor, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York
 East Hampton (Connecticut)
 East Hampton (Nova York)
 East Hampton North, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 New Hampton (Iowa).
 New Hampton (Missouri).
 New Hampton (Nova Hampshire).
 North Hampton, població del Comtat de Clark (Ohio, EUA) 
 North Hampton (Nou Hampshire)
 South Hampton, població dels Estats Units a l'estat de Nova Hampshire
 The Hamptons, part oriental de l'illa de Long Island (Nova York).
 Wade Hampton, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud
 West Hampton Dunes, població dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Regne Unit:
 Hampton (Londres)
 Hampton (Middlesex)
 Palau de Hampton Court, palau reial londinenc.
 Miscel·lània:
 Lionel Hampton (Louisville, 1908 - Nova York, 2002), intèrpret, cantant i director d'orquestra estatunidenc de jazz
 Batalla de Hampton Roads, batalla naval de la Guerra de Secessió dels Estats Units